

Рощинський сільський округ — адміністративна одиниця, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область
 Рощинський сільський округ — адміністративна одиниця, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область